Bistritsa peut désigner :
dans diverses langues slaves, ce nom est celui d'un certain nombre de rivières ;
la prononciation, en roumain, du nom de Bistrița, chef-lieu du Județ de Bistrița-Năsăud, et baignée par une rivière qui porte le nom de Bistrița ; ces noms provenant apparemment de racines slaves et non de la langue roumaine elle-même ;
en bulgare (le nom étant écrit Бистрица) :
Bistritsa, village bulgare de l'obchtina de Blagoevgrad, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Bistritsa, village bulgare de l'obchtina de Doupnitsa, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Bistritsa, village bulgare de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad ;
en macédonien (le nom étant écrit Бистрица) :
Bistritsa, village macédonien de la municipalité de Bitola ;
Bistritsa, village macédonien de la municipalité de Tchachka.

Voir aussi
Le nom de la ville slovaque de Banská Bystrica, chef-lieu de district et de région administrative slovaques, comporte également le mot Bistritsa : le nom complet de la ville se prononce en effet /ban.ska:.bis.tri.tsa/.